Aulo Postumio Albo Regillense – politico romano, console nel 496 a.C.
 Aulo Postumio Albo Regillense – politico romano, console nel 464 a.C.